Strouhání může být:

 rozdělování a rozrušování potravin pomocí struhadla
 nepravidelný chod koně zvaný strouhání
 údržba kopyt koní či skotu pomocí struháku